Freundt ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Freundt (* vor 1963), deutscher Geologe und Vulkanologe

 Cornelius Freundt (1535–1591), deutscher Komponist und Kantor
 Dörte Freundt (* 1967), deutsche Schauspielerin
 Eddy Freundt (1929–1990), deutscher Trabrennsportler
 Hans Freundt (1892–1953), deutscher Schauspieler, Hörspielregisseur, Hörfunkmoderator und -sprecher

Freundt ist der Name von
 Freundt (Familie), eine Passauer Orgelbauerfamilie im 17. und 18. Jahrhundert

Siehe auch:
 Freund